Aquesta llista d'autors de Còmic, inclou, dibuixants, guionistes, o autors que han fet el guió i el dibuix ells mateixos.

A

B

C

D 
 Francisco Darnís Vicente
 Mauricio de Sousa
 Daniel Deamo
 Alan Doyer

E 
 Edmond
 Lluís Elias i Bracons
 Josep Escobar i Saliente

F

G

H 
 Oriol Hernández

I 
 Francisco Ibáñez Talavera

J 
 Philippe Jarbinet
 Jaime Martín
 Joseph August Tharrats Pascual
 Juan López Fernández

K 
 Kim

L 
 Roger Leloup
 Jordi Longarón
 Alfonso López
 Juan López Fernández

M

N 
 Àngel Nadal Quirch
 Òscar Nebreda

O 
 Ricard Opisso i Sala

P

R

S

T 
 Joseph August Tharrats Pascual
 Ramon Tosas i Fuentes

U 
 Manuel Urda Marín

V 
 Víctor Mora Pujadas

X 
 Xots

Vegeu també 
 Glossari de termes de còmic

Autors de còmic
Llistes de cultura